L'édition 2015 du tournoi de tennis de Hua Hin se déroule du 9 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Yaroslava Shvedova remporte le simple dames. En finale, elle bat Naomi Osaka, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liang Chen et Wang Yafan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hua Hin
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2015
Hua Hin
Sport en Thaïlande en 2015
Tennis en novembre 2015